Hooker je příjmení a jeho nositeli byli a jsou např.:

 Brian Hooker
 Earl Hooker (1929–1970), americký bluesový kytarista
 Evelyn Hooker, Dr. (1907–1996), americká psycholožka
 H. Lester Hooker, americký basketbalový trenér
 Isabella Beecher Hooker
 Jake Hooker
 John Hooker
 John Jay Hooker
 John Lee Hooker (1917–2001), americký bluesový zpěvák a kytarista
 Joseph Dalton Hooker (1817–1911), anglický botanik (syn Williama Jacksona Hookera)
 Joseph Hooker (1814–1879), americký generál
 Morna Hooker
 Reginald Hawthorn Hooker, anglický statistik (syn Josepha Daltona Hookera)
 Richard Hooker (1554–1600), anglický teolog
 Richard Hooker, pseudonym H. Richarda Hornbergera (1924–1997), autor M*A*S*H
 Stanley George Hooker (1907–1984), anglický konstruktér leteckých motorů
 Steven Hooker, australský sportovec, atlet – skokan o tyči olympijský vítěz 
 Thomas Hooker (1586–1647), puritánský vůdce
 William Hooker muzikant
 William Jackson Hooker (1785–1865), anglický botanik
 Worthington Hooker, americký lékař

jiný význam
 hovorový výraz pro prostitutku
 postavení v ragby
 Hooker Glacier, ledovec na svazích Mount Cook v Southern Alps na Novém Zélandu
 Hooker Island ostrov v Zemi Františka Josefa
 Hooker 'n Heat, album americké bluesové skupiny Canned Heat 
 Hooker Township, Gage County, Nebraska
 Hooker (Oklahoma)
 Galway Hooker, tradiční plachetnice z Irska
 Galway Hooker Beer, světlé irské pivo
 Dřívější jméno pro skupinu Aerosmith
 100 palcový Hookerův Telescop v Mount Wilson Observatory
 T. J. Hooker, kriminální drama

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení